Белозерское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область 
 Белозерское сельское поселение — входит в Омутнинский район

Челябинская область 
 Белозерское сельское поселение — входит в Троицкий район

См. также 
 Белозерское поселение — археологический памятник Белозерской культуры в Херсонской области